

Literatuur 
 Staring at the Sun (roman), een roman uit 1986 van de Britse schrijver Julian Barnes

Muziek 
 Staring at the Sun (Level 42), een album uit 1988 van de Britse jazzfunk-groep Level 42
 Staring at the Sun (U2), een nummer uit 1997 van de Ierse rockband U2
 Staring at the Sun (TV on the Radio), een nummer uit 2004 van de Amerikaanse experimentele-rockband TV on the Radio
 Staring at the Sun (Anastacia), een nummer uit 2014 van de Amerikaanse zangeres Anastacia
 Staring at the Sun (Mika), een nummer uit 2015 van de Libanees-Britse zanger Mika
 Staring at the Sun (Wooden Shjips), een nummer uit 2018 van de Amerikaanse rockband Wooden Shjips
 Staring at the Sun (Post Malone), een nummer uit 2019 van de Amerikaanse rapper Post Malone

Films/televisie 
 Staring at the Sun (2017), een Amerikaanse film uit 2017